Rossypne (ukrainisch Розсипне; russische Entsprechung Rassypnoje/Рассыпное) ist der Name mehrerer Ortschaften in der Ukraine:

 Rossypne; Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Stadt Tores
 Rossypne (Schachtarsk); Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Schachtarsk, Landratsgemeinde Rossypne
 Rossypne (Schachtarsk, Dmytriwka); Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Schachtarsk, Landratsgemeinde Dmytriwka
 Rossypne (Swatowe); Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe